Перекресток — один из дебютов в русских шашках. Табия дебюта возникает после ходов 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 См. рис.

Основная игра идет после 3.ef4 со связкой. Получившийся рисунок позиции напоминает пересечение дорог, откуда название.

После 3.gh4 и отказа от связывания черных игра переходит на рельсы игры начала Обратный перекресток.

Ответ черных 3… ba5 приводит после игры 4. fe3 cb6, 5. cb2 bc5, 6. db6 ac7 к освобождению от связки черными и новой связке после 7. ed4. Получается Классический перекресток, исследованный ещё в первых шашечных журналах «Шашки» (1900 год), «Шахматное обозрение» (1901 год).

Классический ответ 7… cb6 или ab6 может привести к варианту Игра Мосолова
после продолжения плана игры на удержание связки:

8. gf2 ba7 или bc7 (в зависимости от 7 хода), 9. fe3, см. рисунок слева.

Отказ от классической схемы разыгрывания дебюта приводит к уже хорошо проанализированным вариантам.
 
Первые исследования дебюта относятся к концу XIX века. Большой вклад в исследование данного начала сделали сильнейшие шашисты того времени: Ф. А. Каулен, П. Н. Бодянский, А. И. Шошин, Н. А. Кукуев, С. А. Воронцов, В. Н. Лисенко, А. А. Савельев.

В советское время, с 20-х годов XX века вслед за ветеранами теории дебютов пришли новые имена: В. А. Соков, И. В. Тимковский, Б. М. Блиндер, З. И. Цирик.

В частности, Соков предложил такое развитие чёрных: 1.c3-d4 d6-e5 2.b2-c3 e7-d6 3.e3-f4 b6-c5 4.d4:b6 c7:a5

Их исследования развили Л. С. Хейф, Л. М. Рамм, В. И. Абаулин, В. Б. Городецкий, В. М. Каплан.

Систематизация знаний о дебюте впервые сделана А. Пелем в труде «Уезды и веси моей шашечной империи» (1912) и позже в книге: Руссо В. Н., Пель А. Н. Шашечный дебют «Перекресток». — М.; Л.: Госиздат, 1930.

Существует также дебют под названием обратный перекрёсток (русские шашки). Это дебют, характеризующийся ходами 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.gh4 dc5 (или fe7).

См. также 
 Обратный перекрёсток
 Отказанный перекрёсток
 Отказанный обратный перекрёсток

Примечания

Литература 

 Руссо В. Н., Пель А. Н. Шашечный дебют «Перекресток».- М.; Л.: Госиздат, 1930.- 62 с.- 4000 экз.
 Злобинский А. Д. (под общей редакцией Габриеляна В. Р.) Шашечный дебют «Перекресток». — Республиканско-шашечный клуб. — Баку, 1976. — 52 с. — 200 экз.
 Габриелян В. Р. Дебют «Перекресток». Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг».- Баку,1989. − 66 с.
 Герцензон Б. М. Шашечные дебюты «Отказанный перекресток», «Обратный перекресток», «Вилочка», «Перекресток». -(Ленинград), 1976. − 37 с.
 
 

Шашечные дебюты